W trzecim tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2018 odbyły się mecze w ramach turniejów we Francji (Aix-en-Provence), w Japonii (Osaka), w Kanadzie (Ottawa) oraz w Rosji (Ufa). Spotkania rozgrywane były w dniach 8-10 czerwca.

Liderem po trzecim tygodniu pozostała reprezentacja Polski.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w trzecim tygodniu Ligi Narodów.

Turniej 9

Tabela

Niemcy – Stany Zjednoczone

Kanada – Australia

Stany Zjednoczone – Australia

Kanada – Niemcy

Australia – Niemcy

Kanada – Stany Zjednoczone

Turniej 10

Tabela

Włochy – Polska

Japonia – Bułgaria

Włochy – Bułgaria

Japonia – Polska

Bułgaria – Polska

Japonia – Włochy

Turniej 11

Tabela

Chiny – Iran

Rosja – Brazylia

Iran – Brazylia

Rosja – Chiny

Chiny – Brazylia

Rosja – Iran

Turniej 12

Tabela

Argentyna – Serbia

Francja – Korea Południowa

Francja – Argentyna

Korea Południowa – Serbia

Korea Południowa – Argentyna

Francja – Serbia

Tabela po 3. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018